Rhizogeton är ett släkte av nässeldjur. Rhizogeton ingår i familjen Hydractiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Rhizogeton